Prinias (gr. Πρινιάς) bezeichnet mehrere Orte in Griechenland:

 Prinias (Agia), ein Dorf der Gemeinde Agia, Region Thessalien
 Prinias (Kymi-Aliveri), ein Dorf der Gemeinde Kymi-Aliveri auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Prinias (Archanes-Asterousia), ein Dorf der Gemeinde Archanes-Asterousia auf Kreta
 Prinias (Gortyna), ein Dorf nahe dem antiken Rhizenia im Norden der Gemeinde Gortyna in Zentralkreta

in der griechischen Schreibweise Μπρινιάς
 Prinias (Sitia), ein Gipfelheiligtum aus minoischer Zeit südöstlich von Sitia im Nordosten von Kreta